Ryzykowna gra (Ocean’s Eleven) – film z 1960
 Ryzykowna gra (High Risk) – film z 1981
 Ryzykowna gra (Pure Danger) – film z 1996
 Ryzykowna gra (Sweepers) – film z 1998
 Ryzykowna gra (Harsh Realm) – serial z 1999